GUCY1B3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 619 амінокислот, а молекулярна маса — 70 514.

Кодований геном білок за функцією належить до ліаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, іонами металів, ГТФ, іоном заліза, гемом. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Гуанілатциклази